El topónimo Serradilla puede hacer referencia a:

 Serradilla, un municipio español de la provincia de Cáceres, en Extremadura.
 Serradilla del Arroyo, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.
 Serradilla del Llano, un municipio español de la provincia de Salamanca, en Castilla y León.